Simoneit ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Simoneit bzw. Ieva Simonaitytė (1897–1978), litauische Schriftstellerin
 Ferdinand Simoneit (1925–2010), deutscher Journalist und Autor
 Karl Simoneit (1893–1952), deutscher Ingenieur und Fabrikdirektor
 Max Simoneit (1896–1962), deutscher Psychologe
 Theodor Simoneit (1903–1986), Gesellschafter und Geschäftsführer der Heinrich Kopp AG

Siehe auch: Siemoneit